Less (anglicky „méně“) může označovat:

 less (Unix) – nástroj používaný v operačních systémech na bázi Unixu
 Less (stylovací jazyk) – jazyk pro kaskádní styly
 Christian Friedrich Lessing (1809–1862) – německý botanik označovaný autorskou zkratkou Less.